Fellow steht für:

 Fellow, akademischer Titel für ein Ehren- oder Gastmitglied
 Daihatsu Fellow, Pkw-Marke
 Daihatsu Fellow Max, Pkw-Marke

Person:
 Thomas Fellow (* 1966), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Punta Fellow (auf der antarktischen Halbinsel)
 Fellows (Begriffsklärung)
 Fellowes (Begriffsklärung)